Санта-Каталина — название нескольких островов. Может означать:
  — остров в Карибском море.
 Санта-Каталина (остров, Калифорния) — остров в Тихом океане.
 Санта-Каталина или  — остров в составе Соломоновых Островов.